Las siglas CTSS pueden referirse distintos artículos:

CTSS, Compatible Time-Sharing System, uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido.
CTSS, Compañía del Tranvía de San Sebastián, empresa municipal de San Sebastián encargada del transporte urbano.